USS Knox ist der Name folgender Schiffe der United States Navy:

 USS Knox (APA-46), Zerstörer der Bayfield-Klasse, in Dienst von 1943 bis 1946
 USS Knox (FF-1052), Typschiff der Knox-Klasse, in Dienst von 1969 bis 1992
 USS Frank Knox (DD-742),  Angriffstransporter der Gearing-Klasse, in Dienst von 1944 bis 1971